Дольшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дольшино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Дольшино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.